92. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 6–8 stycznia 1995 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 20. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po raz szósty złoto wywalczyła Niemka Gunda Niemann. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Tytuł sprzed roku obronił Holender Rintje Ritsma. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 21 łyżwiarek i 26 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1995 w sportach zimowych
1995 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen